FNH est un sigle qui peut désigner :
 Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme, une fondation française reconnue d'utilité publique dont l'objet est d’assurer une sensibilisation à l'environnement.

FNH est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Fincha en Ethiopie.

Code IATA des aéroports